Bass Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bass Branch (Florida), im Okaloosa County
 Bass Branch (Georgia), im Treutlen County
 Bass Branch (Missouri), im Crawford County
 Bass Branch (North Carolina), im Scotland County
 Bass Branch (Tennessee), im Giles County